Magyarország
Károlyi-kastély (Beregsurány)
Károlyi-kastély (Fehérvárcsurgó)
Károlyi-vadászkastély (Kőkapu)
Károlyi-kastély (Fót)
Károlyi-kastély (Füzérradvány)
Károlyi-kastély (Derekegyház)
Károlyi-kastély (Nagymágocs)
Károlyi-kastély (Parádfürdő)
Károlyi-kastély (Parádsasvár)
Károlyi-kastély (Szegvár)
Károlyi-kastély (Tiborszállás)
Károlyi-kúria (Feldebrő)
Károlyi-vadászkastély (Telkibánya)
Károlyi–Berchtold-kastély
Románia
 Károlyi-kastély (Nagykároly)